Регионална лига у рагбију 2012/13. (службени назив: 2012–13 Regional Rugby Championship) је било 6. издање Регионалне лиге у рагбију. Учествовало је 12 рагби клубова из Аустрије, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Такмичење је освојила Нада из Сплита.

Учесници 
 Рагби клуб Дунав Беч 
 Рагби клуб Нада Сплит 
 ХАРК Младост 
 Рагби клуб Загреб 
 Рагби клуб Естергом 
 Рагби клуб Батаји 
 Рагби клуб Победник 
 Београдски Рагби Клуб 
 Рагби клуб Челик 
 Рагби клуб Рудар

Групна фаза

Група А 

Загреб - БРК 29-15

Естергом - Рудар 20-0

БРК - Естергом 28-20

Нада - Загреб 31-0

Естергом - Нада 19-52

Рудар - БРК 0-20

Нада - Рудар 20-0

Загреб - Естергом 22-21

Рудар - Загреб 0-20

БРК - Нада 10-45

Група Б 

Дунав - Младост 8-31

Челик - Батаји 35-13

Младост - Челик 45-25

Победник - Дунав 20-0

Челик - Победник 20-30

Батаји - Младост 31-33

Победник - Батаји 44-12

Дунав - Челик 16-16

Батаји - Дунав 22-19

Младост - Победник 22-18

Завршница такмичења

Четвртфинале 

Загреб - Челик 16-5

Победник - БРК 46-10

Полуфинале 

Нада - Победник 37-8

Младост - Загреб 15-35

Финале 

Нада - Загреб 57-0

Најбољи поентери 

Јуришић 61 поен, Младост

Орловић 46 поена, Победник

Росо 43 поен, Нада

Мијић 33 поена, Загреб

Референце 

Сезоне Регионалне лиге у рагбију
Рагби у 2012.
Рагби у 2013.